Kopermijn (mijnbouw)
 Kopermijn (achtbaan)